11-й Чемпионат мира по волейболу среди мужчин прошёл с 25 сентября по 5 октября 1986 года в восьми городах Франции с участием 16 национальных сборных команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная США.

Команды-участницы 
 Франция — страна-организатор;
 СССР, Бразилия, Аргентина, Япония, Болгария, Польша, Китай — по итогам чемпионата мира 1982 года;
 Чехословакия — по итогам чемпионата Европы 1985 года;  
 США — по итогам чемпионата NORCECA 1985 года;  
 Венесуэла — по итогам чемпионата Южной Америки 1985 года;
 Египет — по итогам чемпионата Африки 1983 года;
 Куба, Италия, Греция — по итогам мировой квалификации;
 Тайвань — по итогам азиатской квалификации.

Квалификация

Система проведения чемпионата 
16 команд на первом этапе были разбиты на 4 группы. 12 команд (по три лучшие из каждой четвёрки) вышли во второй этап, где образовали две группы по шесть команд. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Участниками плей-офф за 1—4-е места стали по две лучшие команды из групп. Итоговые 5—8-е и 9—12-е места также по системе плей-офф разыграли команды, занявшие в группах второго этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Первый групповой этап

Группа A 
Монпелье 

 25 сентября: Франция — Венесуэла 3:0 (15:2, 15:4, 15:3); Италия — Китай 3:0 (15:1, 15:10, 15:10).
 26 сентября: Италия — Венесуэла 3:0 (15:10, 15:2, 15:10); Франция — Китай 3:0 (15:6, 15:6, 15:5).
 27 сентября: Китай — Венесуэла 3:0 (15:4, 15:12, 15:7); Франция — Италия 3:0 (16:14, 15:7, 15:7).

Группа В 
Туркуэн 

 25 сентября: СССР — Тайвань 3:0 (15:2, 15:4, 15:6); Куба — Польша 3:1 (15:5, 17:15, 11:15, 15:4).
 26 сентября: Куба — Тайвань 3:0 (15:7, 15:2, 15:9); СССР — Польша 3:0 (15:7, 15:2, 15:4).
 27 сентября: Польша — Тайвань 3:0 (15:11, 15:4, 15:11); СССР — Куба 3:1 (15:7, 15:12, 9:15, 15:9).

Группа С 
Клермон-Ферран 

 25 сентября: Бразилия — Египет 3:0 (15:6, 15:8, 15:3); Болгария — Чехословакия 3:0 (15:12, 17:15, 15:11).
 26 сентября: Чехословакия — Египет 3:0 (15:5, 15:10, 15:7); Бразилия — Болгария 3:1 (16:14, 11:15, 15:6, 15:4).
 27 сентября: Болгария — Египет 3:0 (15:5, 15:11, 15:7); Бразилия — Чехословакия 3:0 (15:12, 16:14, 15:5).

Группа D 
Орлеан 

 25 сентября: Аргентина — Греция 3:0 (15:6, 15:3, 15:6); США — Япония 3:1 (9:15, 15:8, 17:15, 15:6).
 26 сентября: Аргентина — Япония 3:0 (15:8, 15:13, 15:4); США — Греция 3:0 (15:6, 15:7, 15:4).
 27 сентября: Япония — Греция 3:0 (15:8, 15:3, 15:6); США — Аргентина 3:0 (15:10, 15:7, 15:10).

Второй групповой этап 
Курсивом выделены результаты матчей первого группового этапа, пошедшие в зачёт второго.

Группа Е 
Тулуза 

 29 сентября: Бразилия — Китай 3:1 (12:15, 15:6, 15:7, 15:4); Болгария — Италия 3:0 (15:4, 15:10, 15:12); Франция — Чехословакия 3:0 (15:10, 15:13, 15:6).
 30 сентября: Чехословакия — Китай 3:0 (15:9, 15:10, 17615); Болгария — Италия 3:0 (15:6, 15:13, 15:10); Болгария — Франция 3:1 (15:9, 11:15, 15:12, 15:9).
 1 октября: Чехословакия — Италия 3:0 (15:8, 15:8, 15:4); Болгария — Китай 3:0 (15:8, 15:3, 15:11); Бразилия — Франция 3:1 (15:13, 6:15, 20:18, 15:6).

Группа F 
Нант 

 29 сентября: СССР — Япония 3:0 (16:14, 15:5, 15:10); США — Польша 3:0 (15:12, 15:13, 15:11); Куба — Аргентина 3:2 (15:17, 15:4, 15:12, 7:15, 15:13).
 30 сентября: Польша — Япония 3:0 (15:7, 15:10, 15:2); США — Куба 3:1 (15:7, 16:18, 15:5, 15:7); СССР — Аргентина 3:0 (15:11, 15:10, 15:9).
 1 октября: Аргентина — Польша 3:2 (15:7, 10:15, 6:15, 15:4, 15:8); Куба — Япония 3:1 (11:15, 15:12, 15:10, 17:15); СССР — США 3:1 (15:10, 15:9, 9:15, 15:12).

Классификационный раунд за 13—16 места 
Эврё 

 29 сентября: Греция — Тайвань 3:0 (15:10, 15:11, 15:12); Венесуэла — Египет 3:2 (15:11, 6:15, 15:11, 17:19, 15:7).
 30 сентября: Тайвань — Венесуэла 3:1 (15:5, 12:15, 15:10, 15:3); Греция — Египет 3:2 (11:15, 15:8, 12:15, 15:13, 15:12).
 1 октября: Египет — Тайвань 3:1 (9:15, 17:15, 15:6, 15:2); Греция — Венесуэла 3:0 (15:3, 15:8, 16:14).

Плей-офф 
Париж

Полуфинал за 1—4 места 
4 октября
 СССР — Болгария 3:0 (15:8, 15:2, 15:13)
 США — Бразилия 3:0 (15:5, 15:9, 15:3)

Полуфинал за 5—8 места 
4 октября
 Куба — Чехословакия 3:1 (17:15, 15:7, 14:16, 15:8)
 Франция — Аргентина 3:1 (15:12, 15:10, 10:15, 15:13)

Полуфинал за 9—12 места 
4 октября
 Польша — Китай 3:0 (15:11, 15:10, 15:3)
 Япония — Италия 3:2 (13:15, 11:15, 15:11, 15:9, 15:10)

Матч за 11-е место 
5 октября
 Италия — Китай 3:0 (15:7, 15:8, 15:13)

Матч за 9-е место 
5 октября
 Польша — Япония 3:0 (15:11, 15:12, 15:8)

Матч за 7-е место 
5 октября
 Аргентина — Чехословакия 3:0 (15:11, 15:10, 15:6)

Матч за 5-е место 
5 октября
 Куба — Франция 3:1 (15:10, 6:15, 15:12, 15:12)

Матч за 3-е место 
5 октября
 Болгария — Бразилия 3:0 (16:14, 15:5, 15:8)

Финал 
5 октября
 США — СССР 3:1 (12:15, 15:11, 15:8, 15:12)

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Карч Кирай, Дасти Дворак, Дэвид Сондерс, Стивен Сэлмонс, Роберт Ствртлик, Дуглас Парти, Стивен Тиммонс, Крэйг Бак, Джеффри Сторк, Эрик Сато, Патрик Пауэрс. Главный тренер — Марвин Данфи.

 : Вячеслав Зайцев, Александр Савин, Юрий Панченко, Павел Селиванов, Владимир Шкурихин, Валерий Лосев, Александр Сороколет, Александр Белевич, Ярослав Антонов, Раймонд Вилде, Юрий Сапега, Игорь Рунов. Главный тренер — Геннадий Паршин.

 : Петко Петков, Борислав Кёсев, Пламен Христов, Петё Драгиев, Димитр Тонев, Асен Галабинов, Цветан Флоров, Димитр Божилов, Любомир Ганев, Иван Лазаров, Николай Димитров, Илиян Казийски. Главный тренер — Богдан Кючуков.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Филипп Блэн
 Лучший нападающий:  Владимир Шкурихин
 Лучший блокирующий:  Петё Драгиев
 Лучший на подаче:  Крэйг Бак
 Лучший в защите:  Роберт Ствртлик
 Лучший связующий:  Ален Фабиани
 Лучший на приёме:  Джованни Эррикьелло

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Чемпионаты мира по волейболу среди мужчин
1986 год в волейболе
Сентябрь 1986 года
Октябрь 1986 года
Международные соревнования по волейболу во Франции
Чемпионаты мира во Франции